« Charbon » désigne différentes matières noires ou noircies par le feu ou calcinées.

Roche fossile 
Le charbon, la houille (mot wallon francisé), et l'anthracite sont des roches carbonées. Ce sont des roches combustibles fossiles solides provenant de la décomposition d'organismes végétaux. En France, beaucoup des gisements datent du  carbonifère.

Carbonisation 
On appelle charbon différents produits issus de la carbonisation ou pyrolyse de matières organiques.
 Le charbon de bois ou charbon végétal est issu de la carbonisation du bois. Il est préparé artisanalement et industriellement pour servir de combustible. Le charbon de bois, résidu des foyers domestiques et des incendies, qui se conserve indéfiniment dans le sol, est étudié en archéologie, selon les méthodes de l'anthracologie.
 Le charbon de bambou est du charbon de bois produit à partie de bambous.
 Le charbon d'os ou noir animal est issu de la carbonisation des os. Il est utilisé comme filtre absorbant, pigment noir (noir d'ivoire), et engrais.

 Le charbon actif ou charbon activé, se présente sous la forme d'une poudre noire, légère, constituée essentiellement de matière carbonée à structure poreuse. Il est préparé à partir de charbon de bois ou de charbon d'os. Il a de nombreuses applications en chimie, filtration, industrie, médecine, agroalimentaire.
 Le charbon de tourbe obtenu par pyrolyse de la tourbe.
 Le coke obtenu par pyrolyse de la houille était aussi appelé charbon de houille.

Électrotechnique 

On désigne sous le nom de charbons différents composants de l'industrie électrique qui sont ou ont été à base de carbone, bon conducteur de l'électricité, obtenu à partir de charbon minéral ou organique, ou de graphite.
 Les frotteurs (balais collecteurs), pièces conductrices assurant la liaison électrique entre les parties fixes et les parties tournantes ou mobiles dans les machines électrotechniques (moteur à courant continu, générateur électrique), sont désignés sous le nom de charbons. 
 Dans une lampe à arc, l'arc électrique jaillit entre deux électrodes de carbone, généralement appelées charbons.
 Dans les piles électriques, les électrodes ont été appelées charbons (l'électrode positive est souvent en carbone).

Arts graphiques 
 Le charbon ou fusain est une technique de dessin qui utilise comme crayons des bâtonnets de charbon de bois, traditionnellement du fusain ou du saule.
 Le tirage au charbon est une technique photographique utilisant des pigments pour former l'image positive, à l'origine de la poudre de charbon de bois ou du noir de fumée. (voir aussi : Tirage quadrichrome au procédé charbon direct)

Médecine 
 Le charbon est une maladie infectieuse causée par une bactérie, le bacille du charbon (Bacillus anthracis) ou bactéridie charbonneuse. Voir aussi les critères administratifs pour que cette maladie infectieuse soit reconnue comme maladie professionnelle.
 Le charbon de bois (soit le charbon végétal non activé, soit le charbon activé) est utilisé en survie en cas d'intoxication alimentaire, afin de calmer les effets de certains poisons. Mélanger du charbon de bois blanc avec de l'eau pour créer une pâte et manger le tout (John Wiseman, "Aventure et Survie"). La carbonisation du bois blanc de Peuplier et de Tilleul qui croissent sur les terrains humides comme la Slovénie, produit le meilleur charbon végétal non activé. Il adsorbe les gaz de différentes provenances ainsi que les toxines bactériennes, virales et celles du métabolisme. Cette adsorption de nature physique (voir les forces de Van Der Waals), assainit tout le tube digestif et soulage les borborygmes, les putréfactions et flatulences, les diarrhées et constipations.
 Le Charbon de Belloc est un médicament à base de charbon végétal.

Pathologie végétale 
Le Charbon (maladie cryptogamique) :
 Le charbon du maïs désigne deux maladies cryptogamiques du maïs, causées par des champignons basidiomycètes, d'une part Ustilago maydis (DC.) Corda et d'autre part Sphacelotheca reiliana (Kühn) Clinton, et présentes dans le monde entier.
 Le charbon de l'oignon est une maladie cryptogamique, causée par le champignon basidiomycète Urocystis cepulae, qui affecte toutes les espèces dAllium.
 Le charbon de la pomme de terre est une maladie cryptogamique, causée par le champignon basidiomycète Tecaphora solani, qui sévit en Amérique latine.
 Le charbon de la canne à sucre est une maladie cryptogamique, causée par le champignon basidiomycète Sporisorium scitamineum.
 Le charbon nu de l'orge est une maladie cryptogamique, causée par le champignon basidiomycète Ustilago segetum var. nuda

Toponymie
 Montagne du Charbon, montagne du Massif des Bauges dans les Alpes
 Colline du Charbon, colline artificielle historique au sein du Parc Jingshan au nord de la Cité impériale à Pékin

Voir aussi 
 Institut mondial du charbon
 Mine (gisement)
 Charbon des rois

Homonymie